Crystal Springs puede referirse a:

Localidades de Estados Unidos 
Crystal Springs (Florida);
Crystal Springs (Misisipi);
Crystal Springs (Nevada);
Municipio de Crystal Springs (Dakota del Norte).

Otros 
Lago Crystal Springs.